Union Sportive de la Médina d'Alger, kurz USM Algier, ist ein algerischer Fußballverein aus Algier.

Der 1937 gegründete Verein hat in seiner Geschichte fünf nationale Meistertitel gewonnen und bei 17 Finalteilnahmen acht Mal den algerischen Pokal geholt. 1997 und 2003 stand der in Schwarz und Rot spielende Verein zudem jeweils im Halbfinale der CAF Champions League.

Der Spielort von USM Algier, das Omar-Hammadi-Stadion, bietet 17.000 Zuschauern Platz.

Erfolge

National 
 Algerische Meisterschaft (8)
 Meister: 1963, 1996, 2002, 2003, 2005, 2014, 2016, 2019
 Vize-Meister: 1998, 2001, 2004, 2006
 Algerischer Pokal (8)
 Sieger: 1981, 1988, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2013
 Finalist: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1978, 1980, 2006, 2007
 Algerischer Fußball-Supercup (1)
 Sieger: 2013
 Finalist: 1981

International 
 Arab Club Champions Cup (1)
 Sieger: 2013
 CAF Champions League
 Halbfinalist: 1997, 2003, 2017
 Maghreb Cup Winners Cup
 Finalist: 1970
 African Cup Winners’ Cup
 Halbfinalist: 2002

Bekannte Trainer 

  Otto Pfister (2015–2017)

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1989: Der Verein zog sich nach fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen im ersten Spiel aus dem Wettbewerb zurück.
 1998: Der Banjul Hawks FC zog seine Mannschaft nach der Auslosung zurück.
 2000: Der Verein wurde disqualifiziert wegen Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spieler.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Algier, USM
Sport (Algier)
Gegründet 1937
Organisation (Algier)